Яхсу́ (в верховье Мучнакион; , ) — река в Хатлонской области Таджикистана. Левый приток Кызылсу (бассейн Пянджа). Длина составляет 160 км, площадь бассейна — 2710 км². Средний расход воды в 16 км от устья — 29,2 м³/с. Средневзвешенная высота водосбора — 2040 м.

Яхсу берёт начало на хребте Хазратишох. Река используется для орошения.

Питание смешанное, с преобладанием снегового. Половодье приходится на период с марта по май, максимум в мае. 10 % от годового стока приходится на период с июля по сентябрь (место измерения село Корбозтанак). Ледовые явления характерны с декабря по февраль.

Примечания 

Бассейн Пянджа
Реки Хатлонской области
Восейский район
Хуросонский район
Кулябский район